Пијастла има више значења:

 Општина Пијастла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пијастла (Пијастла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пијастла, Сегунда Сексион (Пијастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пијастла, Терсера Сексион (Пијастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику